Lorette est un nom propre ou plus rarement un nom commun. Le prénom Lorette s'écrit plus couramment "Laurette".

Toponymes

Lorette (Manitoba), municipalité du Manitoba au Canada.
 Fort Lorette, ancienne mission d'évangélisation des autochtones à Montréal.
 L'Ancienne-Lorette, ville du Québec, située dans l'agglomération de Québec et dans la région administrative de la Capitale-Nationale.
 Loretteville, ville du Québec, située dans l'agglomération de Québec et dans la région administrative de la Capitale-Nationale.
 Notre-Dame-de-Lorette, ancien dénomination de la ville québécoise de L'Ancienne-Lorette qui fut connu sous ce nom entre 1947 et 1967.
 Rivière Lorette, un affluent de la rivière Saint-Charles, traversant la ville de L'Ancienne-Lorette et la ville de Québec, Capitale-Nationale, Québec.

Lorette (Loire), commune française du département de la Loire, 
 voir aussi : Élections à Lorette.
 Lorette, colline de l'Artois qui a donné son nom à la nécropole française

Lorette, appellation française de la localité italienne de Loreto, lieu de pèlerinage de rayonnement européen depuis le . (voir également Sanctuaire de la Sainte Maison de Lorette)

Sanctuaire de la Sainte Maison de Lorette 

 Sainte Maison de Lorette
 Palais apostolique de Lorette
 Musée pontifical de la Sainte Maison de Lorette
 Notre-Dame de Lorette (Arts)
 Notre-Dame de Lorette (Édifices et lieux) Lieux internationaux qui se réfèrent à la Sainte Maison de Lorette
 Pieux Établissements de la France à Rome et à Lorette

Patronyme 

 Lorette (patronyme), nom d'une ancienne famille européenne, peut-être à l'origine de certains noms de communes dont Loretteville au Canada ou Lorette en France.
 Joseph Ambroise Lorette (1810-1874), homme politique et haut fonctionnaire français.

Monuments 

 Sainte Maison de Lorette, (en italien La Santa Casa) dite aussi la maison de Nazareth
 Maison de Lorette, à Lyon (France).
Sanctuaire Notre-Dame de Lorette de Prague (Tchéquie).
Maison de Lorette, Cracovie (Pologne).

Divers 
 Lorette, jeune femme élégante et à la mode sous Louis-Philippe, habitant le nouveau quartier alors en vogue construit autour de Notre-Dame-de-Lorette à Paris ;
 Lorette, arbuste de la famille des Myricaceae (Myrica gale) plus connu sous le nom de « piment royal » ;
 Lorette, autre nom du poisson l'ablette.

Voir aussi 

 Sœurs de Lorette, un ordre de religieuses dont était membre Mère Teresa (1910-1997) ; le couvent des Sœurs de Notre-Dame-de-Lorette se trouve en Irlande.
 Le Village indien de la Jeune-Lorette, livre de Philippe Aubert de Gaspé
 Loretteville commune de la province de Québec au Canada ;
 Loreta, un site de pèlerinage à Prague
 Litanies de Lorette
 Lorette (dundee), voilier traditionnel (dundee) de la mer du Nord construit en 1907
 Rome et Lorette, un livre de Louis Veuillot (1841)
 Lorette, un fabricant de cycles (disparu)

Notes et références